

Населені пункти та їхні частини
 Сулеєво — село в гміні Ліпно Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Сулеєво — село в гміні Бродниця Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Сулеєво — осада в гміні Бродниця Сьремського повіту Великопольського воєводства

Примітки